James Gregory Arniel, dit Jamie Arniel  (né le  à Kingston, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il est le neveu de Scott Arniel.

Carrière de joueur 
 Il participe avec l'équipe LHO au Défi ADT Canada-Russie en 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Voyageurs de Kingston || OPJHL ||3 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Storm de Guelph || LHO ||61 ||11 ||8 ||19 ||30 ||15 ||2 ||0 ||2 ||4
|-
|2006-2007 || Storm de Guelph || LHO ||68 ||31 ||31 ||62 ||51 ||4 ||2 ||2 ||4 ||0 
|-
|2007-2008 || Storm de Guelph || LHO ||20 ||9 ||4 ||13 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Sting de Sarnia || LHO ||40 ||18 ||16 ||34 ||22 ||9 ||2 ||2 ||4 ||6 
|-
|2008-2009 || Sting de Sarnia || LHO ||63 ||32 ||36 ||68 ||28 ||5 ||1 ||2 ||3 ||4 
|-
|2008-2009 || Bruins de Providence || LAH ||- ||- ||- ||- ||- ||8 ||1 ||0 ||1 ||0
|-
|2009-2010 || Bruins de Providence || LAH ||67 ||12 ||16 ||28 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Bruins de Providence || LAH || 78|| 23|| 27|| 50|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2010-2011 || Bruins de Boston || LNH || 1|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Bruins de Providence || LAH || 74|| 7|| 17|| 24|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 ||Eisbären Berlin ||DEL || 50|| 8|| 9|| 17|| 4|| 13|| 0|| 5|| 5|| 16
|-
|2013-2014 ||Lukko ||SM-liiga || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Dornbirner EC ||EBEL || 29 || 11 || 26 || 37 || 10 || 6 || 4 || 3 || 7 || 2
|-
|2014-2015 || Dornbirner EC || EBEL || 54|| 22|| 27|| 49|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || Dornbirner EC || EBEL || 53 || 12 || 30 || 42 || 20 || 6 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
|2016-2017 || Dornbirner EC || EBEL || 53 || 25 || 19 || 44 || 36 || - || - || - || - || -
|-
|2017-2018 || Dornbirner EC || EBEL ||  54 ||17 || 27 || 44 || 32 || 6 ||	3 || 3 ||	6 || 6 
|-

|2018-2019 || Capitals de Vienne || EBEL ||19 ||3 ||8 ||11 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2018-2019 ||Augsburger Panther || DEL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||5 ||1 ||1 ||2 ||2 
|-
|2019-2020 || HC Bolzano || EBEL ||42 ||7 ||22 ||29 ||28 ||3 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
| 2020-2021|| EC Bad Nauheim ||  DEL 2 || 49 || 29 || 33 || 62 || 22 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Bratislava Capitals || ICEHL ||  ||

Notes et références 

Naissance en novembre 1989
Naissance à Kingston (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Bruins de Boston
Joueur du Storm de Guelph
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur des Bruins de Providence
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Eisbären Berlin
Joueur du Lukko Rauma
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Dornbirner EC
Joueur du Augsburger Panther
Joueur du HC Bolzano
Joueur des Vienna Capitals
Joueur du EC Bad Nauheim